Die Wrocław Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 27. Februar bis 5. März 2017 in Breslau stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 165 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 174 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 152 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Breslau